Пано́ва — женская форма русской фамилии  и топоним.
 Известные носительницы 
 Панова, Аксана Рашидовна (род. 1974) — советская и российская журналистка и предприниматель.
 
 Панова, Бианка (род. 1969) — болгарская гимнастка.
 Панова, Вера Фёдоровна (1905—1973) — советская писательница, драматург.
 Панова, Галина Сергеевна (род. 1955) — советский и российский учёный, профессор.
 
 Панова, Лада Геннадьевна (род. 1969) — российский литературовед и лингвист, педагог.
 Панова, Лия Петровна (род. 1940) — артистка балета и хореограф.
 Панова, Людмила Валентиновна (1955—2012) — исследователь поморской культуры, создательница Музея Терских поморов.
 Панова, Наталья Германовна (род. 1978) – российская актриса.
 Панова, Нина Яковлевна (1928—2009) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
  (1933—2009) — болгарский театровед и историк театра.
 Панова, Софья Григорьевна (1911—1989) — оперная певица.
 
 Панова, Яна Васильевна (род. 1980) — киргизская спортсменка (борец вольного стиля).

Населённые пункты 
 Панова — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Панова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Панова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Реки 
 Панова — река в России, приток Омы. См. также 
 
 Паново-Леонтьево